LPC kan syfta på:
 LPC (programspråk) – ett programspråk
 LPC (elektronik) – ett gränssnitt för elektronik
 LPC (papperstillverkning) – ett företag i Storbritannien som tillverkar papper- och pappersmassa
 LPC – ett svenskt konstnärskollektiv som skapar musik grundat av bland annat Lars Åkerlund, se Lucky People Center

Se även
Lucky People Center International – en svensk dokumentärfilm från 1998 av Erik Pauser och Johan Söderberg